Пфафф () — німецьке прізвище. Походить від південнонімецької скороченої форми середньонімецького pfaffe («священик»).

Відомі носії:
 Альфред Пфафф (; 1926—2008) — західнонімецький футболіст, що грав на позиції півзахисника.
  (; 1824—1872) — німецький математик.
  (; 1939—2020) — австрійський сортсмен-байдарочник.
 Ева Пфафф (;  1961) — колишня німецька професійна тенісистка.
  ; 1774—1835) — німецький математик і астроном.
 Жан-Марі Пфафф (; 1953)  — колишній бельгійський футболіст, воротар.
  (; 1773—1852) — німецький фізик і хімік.
  (; 1715—1767) — німецький стоматолог.
  (; 1825—1886) — німецький геолог і мінералог.

Примітки